Neosebastes är ett släkte av fiskar. Neosebastes ingår i familjen Neosebastidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Neosebastes